

Черново — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Черново — село, Каракулинський район, Удмуртія
 Черново — присілок, Кізнерський район, Удмуртія
 Черново — село, Читинський район, Забайкальський край